Selbstfahrtechnik ist
 der Oberbegriff für selbstfahrende Landmaschinen, die Selbstfahrer, insbesondere Erntemaschinen mit eigenem Motor, siehe Selbstfahrende Arbeitsmaschine
 die Computertechnik im Selbstfahrerstudio, mit der Radiomoderatoren selbst Schnitt und Sendebetrieb bestreiten